Campionato NCAA maschile di pallanuoto
 Campionato NCAA femminile di pallanuoto